

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kamień Duży – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Kamień Duży – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława

Zobacz też 
 Kamień
 Kamień Mały